Malines (koronka)
francuska nazwa miasta Mechelen (Malines) w północnej Belgii